Het ATP-toernooi van Dubai 2013 werd van 25 februari tot en met 2 maart gespeeld op de hardcourtbanen van The Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 7-5 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Mahesh Bhupathi en Michaël Llodra. Zij versloegen in de finale Robert Lindstedt en Nenad Zimonjić met 7-6(6) en 7-6(6).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai